Una manta térmica puede ser:
 Una manta eléctrica que se calienta mediante una resistencia.
 Una Manta isotérmica fabricada para proteger de las pérdidas de calor.
 Una Manta térmica agrícola fabricada para proteger los vegetales de las pérdidas de calor y de las heladas.